Liste der Mitglieder des Rheinland-Pfälzischen Landtages (4. Wahlperiode)

Der Rheinland-Pfälzische Landtag bestand in der 4. Wahlperiode von 1959 bis 1963 aus 100 Mitgliedern.

Zusammensetzung 
Bei der Landtagswahl am 19. April 1959 gab es folgendes Ergebnis:

Präsidium 
Präsident: Otto van Volxem (CDU)
Vizepräsidenten: Franz Bögler (SPD) 1959–1961, Adolf Wilhelm Rothley (SPD) 1961–1963, Max Günther Piedmont (FDP)

Abgeordnete

Literatur 
Markus Schäfer: Datenhandbuch zur Geschichte des Landtags Rheinland-Pfalz 1947–2003. Mainz 2005, 

Landtag Mitglieder 04
 04